Il doppio del torneo di tennis Prosperita Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Bastian Knittel e Lukáš Rosol che hanno battuto in finale Alexander Krasnorutskiy e Aleksandr Kudrjavcev 2-6, 7-5, [11-9].

Teste di serie 

 Tomasz Bednarek /  Harel Levy (quarti di finale)
 Kamil Čapkovič /  Marco Crugnola (quarti di finale)

 Vasilīs Mazarakīs /  Felipe Parada (quarti di finale)
 Jan Mertl /  Jaroslav Pospíšil (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prosperita Open 2007